Dror (на иврите - «воробей») — ручной пулемёт, разработанный в подпольных мастерских организации Хагана в 1948 году на основе пулемёта Johnson M1944 LMG. Производился до 1952 года, когда проиграл конкурс на основной пулемёт для ЦАХАЛа бельгийскому FN Model D.

См. также 
 Список пулемётов

Ссылки 
 Описание Dror на сайте world.guns.ru

Ручные пулемёты
Пулемёты Израиля